El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1976 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 32 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en The Spectrum de Filadelfia, Pensilvania.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Indiana de Bobby Knight, derrotando en la final a la Universidad de Míchigan, logrando su tercer título.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region – Greensboro, North Carolina

Midwest region – Louisville, Kentucky

Mideast region – Baton Rouge, Louisiana

West region – Los Angeles

Final Four @ Philadelphia

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1976
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA